Уявлення — це чуттєвий образ тих предметів і явищ, які людина сприймала раніше. Уявлення виникають із чуттєвих сприймань, але, на відміну від них, вони безпосередньо не пов'язані з предметами. Утворення уявлень не потребує безпосереднього впливу речей на органи чуттів у даний момент. Сприйняття є віддзеркалення предметів і явищ у їх наочній цілісності. На основі сприйняття і відчуття виникають уявлення про об'єкти.

Також може означати:
 Розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних відомостях, якихось даних тощо.
 У психології та філософії — чуттєво-наочний образ предметів або явищ дійсності, що зберігається і відтворюється у свідомості людини поза безпосереднім впливом їх на органи чуття.

Функції уявлень
 Сигнальна (відображення в кожному конкретному випадку не тільки образу предмета, раніше впливати на наші органи чуття, але і різноманітною інформацією про цей предмет, яка несе сигнальне значення).Наприклад, при вигляді апельсина виникає уявлення про нього як про їстівний і досить соковитому предметі. Отже, апельсин в змозі задовольнити голод або спрагу.
 Регулівна функція полягає у відборі потрібної інформації про предмет або явище, раніше впливати на наші органи почуттів. Причому цей вибір здійснюється не абстрактно, а з урахуванням реальних умов майбутньої діяльності. Завдяки регулівної функції актуалізуються саме ті сторони, наприклад, рухових уявлень, на основі яких з найбільшим успіхом вирішується поставлене завдання.
 Настроювальна функція - проявляється в орієнтації діяльності людини в залежності від характеру впливів навколишнього середовища. Так, вивчаючи фізіологічні механізми довільних рухів, І. П. Павлов показав, з’індукований руховий образ забезпечує руховий апарат на виконання відповідних рухів. Настроювальна функція уявлень забезпечує певний ефект, що тренує рухових уявлень, що сприяє формуванню алгоритму нашої діяльності.

Примітки

Джерела та література 
 П.Йолон. Уявлення //

Посилання

Див. також 
 уява
 образ, образне мислення
 ейдос, ейдетика
 пам'ять

загальна психологія